Эфердинг:

 Эфердинг — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Эфердинг — округ в Австрии.